Мамыри — от «Монмари» —  — мой муж:

 Мамыри — деревня в поселении «Мосрентген» Новомосковского административного округа города Москвы (до 2012 года — Ленинского района Московской области).
 Мамыри — деревня, включённая в 2004 году в границы города Апрелевка в Наро-Фоминского района Московской области.
 «Мамыри» — проектируемая станция Троицкой линии Московского метрополитена.

См. также 
 Мамыр

Примечания